Elektronenstrahlschmelzen kann bedeuten:
ein additives Fertigungsverfahren, siehe Selektives Elektronenstrahlschmelzen
das Erschmelzen hochreiner Metalle oder Stähle unter Vakuum mittels eines Elektronenstrahles in einem Elektronenstrahlofen